Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Brasil Tennis Cup 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 21 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 24. bis 26. Februar 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Florianópolis